

Mária Beatrix keresztnevű személyek
 Estei Mária Beatrix Eleonóra modenai hercegnő (1658–1718), Estei IV. Alfonz modenai herceg leánya, II. Jakab angol király második felesége (Mary of Modena).
 Estei Mária Beatrix Rikarda modenai hercegnő (1750–1829), Estei III. Herkules (Ercole III) modenai herceg leánya, Ferdinánd Károly Antal osztrák főherceg felesége, a Habsburg–Lotaringiai-ház Estei ágának alapítója.
 Habsburg–Estei Mária Ludovika Beatrix főhercegnő (1787–1816), Ferdinánd Károly Antal osztrák főherceg és Estei Mária Beatrix modenai hercegnő leánya, I. Ferenc osztrák császár harmadik felesége.
 Savoyai Mária Beatrix Viktória szárd királyi hercegnő (1792–1840), I. Viktor Emánuel szárd–piemonti király legidősebb leánya, IV. Ferenc modenai herceg felesége.
 Habsburg–Estei Mária Beatrix főhercegnő (1824–1906), IV. Ferenc modenai herceg legkisebb leánya, Juan Carlos de Borbón y Bragança hercegnek, Montizon grófjának, spanyol karlista trónkövetelőnek felesége.